Соревнования в бобслее среди смешанных команд на чемпионате мира по бобслею и скелетону 2017 проходили 19 февраля 2017 года.

Результаты 
Заезды стартовали в 14:55 по местному времени.

Источники 
 График заездов
 Стартовый лист
 Результаты

С